Halacarsantia är ett släkte av kräftdjur. Halacarsantia ingår i familjen Santiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Halacarsantia